Příjmení Fencl, přechýleně Fenclová, nosí více různých osobností:

 Antonín Fencl (1881–1952) – český herec, dramatik a filmový režisér
 Blažena Fenclová (1924–1942) – oběť Heydrichiády
 František Fencl (1857–1948) – český politik z Jindřichohradecka, poslanec zemského sněmu
 Ivo Fencl (* 1964) – český spisovatel
 Ivo Václav Fencl (1938–2019) – český literární historik, kritik, publicista a esejista
 Jan Fencl (* 1942) – český politik
 Jiří Fencl – vícero nositelů
 Milan Fencl (1919–1983) – československý fotbalový rozhodčí
 Ondřej Fencl (* 1981) – český hudebník
 Veronika Fenclová (* 1981) – česká sportovkyně, jachtařka

Česká příjmení
Bavorská příjmení